Artyukhin ou Artyukhine (, masculin) est un nom de famille d'origine russe. Son pendant féminin est Artyukhina. Il peut faire référence à :
 (1889–1969),
Ievgueni Artioukhine (1983- ), joueur russe de hockey,
 (1949–2008), lutteur,
 (1976–2012), lutteur, fils de Evgeny Sr.,
Iouri Artioukhine, (1930–1998), cosmonaute russe.